Савиных — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Савиных, Валерия Дмитриевна (род. 1991) — российская теннисистка.
 Савиных, Виктор Петрович (род. 1940) — советский космонавт, член-корреспондент РАН, дважды Герой Советского Союза.
 Савиных, Николай Николаевич (1923—1984) — Герой Советского Союза.

См. также